Чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин — спортивное соревнование по конькобежному спорту, впервые проведённое в 1970 году. С 1974 года по 1980 годы чемпионат не проводился. Проводится Международным союзом конькобежцев только в классическом многоборье. Первоначально проводились отдельно от мужских соревнований, с 1990 года чемпионаты среди женщин и мужчин стали проводить совместно.

Формат 
В 1970—1982 годах забеги проводились на дистанциях 500 м — 1000 м — 1500 м — 3000 м.

С 1983 года проводятся на 500 м — 1500 м — 3000 м — 5000 м,

Определение победителя 
На современных чемпионатах победитель определяется по сумме очков, набранной на 4 дистанциях. За каждую секунду времени прохождения 500 м даётся 1,000 очко. Время прохождения других дистанций делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м и получается количество очков, которое добавляется к сумме очков полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится конькобежка набравший наименьшую сумму. На заключительную дистанцию допускаются 8 спортсменок.

Победители

Количество медалей по странам 
После чемпионата 2023 года.

Чемпионки

Примечания 

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту